

Persone
 Akeem Spence (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Basil Spence (1907-1976) – architetto britannico
 Brad Spence (1984) – ex sciatore alpino canadese
 Bruce Spence (1945) – attore neozelandese
 Charles Spence (1969) – psicologo britannico
 David Spence (1818-1877) – militare inglese insignito con la Victoria Cross
 Derek Spence (1952) – ex calciatore nordirlandese, di ruolo attaccante
 Drew Spence (1992) – calciatrice britannica, di ruolo centrocampista
 Errol Spence (1990) – pugile statunitense
 Frances Spence, nata Bilas e nota come Fran Bilas (1922-2012) – programmatrice statunitense
 Guy Spence Gardner (1948) – ex astronauta statunitense
 Irven Spence (1909-1995) – animatore statunitense
 Joe Spence (1898-1966) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 John Spence (1969-1987) – cantante statunitense
 Jonathan Spence (1936-2021) – storico, orientalista e accademico britannico naturalizzato statunitense
 Jordan Spence (1990) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Lewis Spence (1874-1955) – poeta e giornalista scozzese, esperto di occultismo
 Mal Spence, nato Malcolm Emanuel Augustus Spence (1936-2017) – velocista giamaicano, specialista dei 400 metri piani
 Malcolm Spence, nato Malcolm Clive Spence (1937-2010) – velocista sudafricano specialista dei 400 metri piani
 Mel Spence, nato Melville Emanuel Alfonso Spence  (1936-2012) – velocista e mezzofondista giamaicano, specialista dei 400 metri piani
 Mhairi Spence (1985) – pentatleta britannica
 Michael Spence (1943) – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia nel 2001
 Mike Spence (1936-1968) – pilota di Formula 1 britannico
 Noah Spence (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Robert Traill Spence IV Lowell (1917-1977) – poeta statunitense
 Skip Spence (1946-1999) – musicista e cantautore canadese
 Skylar Spence (1993) – musicista e cantante statunitense
 Walter Spence (1901-1958) – nuotatore guyanese

Altro
 Coda di Spence, nota anche come coda ascellare – estensione del tessuto del seno che si estende nel cavo ascellare